A lap egyes jódvegyületek összegképletét sorolja fel.


A magyar Wikipédia szócikkeiben található jódvegyületek összegképlete

További jódvegyületek összegképlete

Kapcsolódó lapok 
 Jód
 Kémiai képlet
 Vegyületek összegképlete
 Szerves vegyületek listája

További információk 
 a magyar Wikipédia jódot tartalmazó vegyületeinek listája külső keresővel

Kémiai listák